Deposition (lat. depositio, "das Ablegen") steht für:

 Deposition, eine Ablagerung von atmosphärischen Schadstoffen
 Deposition (Universität), ein historischer Initiationsritus an deutschen Universitäten
 Hinterlegung (Recht), die Hinterlegung von Sachen
 Resublimieren, der Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den festen Aggregatzustand
 die Ablagerung von Teilchen in der Lunge, siehe Aerosol #Bedeutung in der Humanmedizin

Siehe auch:
 Metallorganische chemische Gasphasenabscheidung (engl. metal-organic chemical vapour deposition)